Елена Владимировна Охотникова, дочь члена Государственного Совета Владимира Николаевича Охотникова (1847—1917) и княжны Александры Николаевны Трубецкой (1872—1954) была живописецом, графиком, иконописецем и общественным деятелем.

Её первым супругом был военный агент и дипломат генерал-майор Алексей Алексеевич Игнатьев (1877—1954) позже генерал-лейтенант Советской армии, автор мемуаров «Пятьдесят лет в строю»), а вторым — общественный деятель и литератор генерел-лейтенант Петр Александрович Половцов (1874—1964).

После революции художница эмигрировала в Монте-Карло, там она писала портреты местной знати и активно участвовала в культурной и общественной жизни под именем HELENE POLOVTSOFF. Также она приняла участие в парижском Осеннем салоне (1927, 1958, 1959), салоне Независимых (1958, 1959), выставке русских художников в галерее d’Alignan (1931). Её персональные выставки прошли в парижских галереях Hector Brame (1930) и Bénézit (1947). Елена Владимировна была главным покровителем и почетным членом Союза русских военных инвалидов.